Алексей Алексеевич Рокочий (; род. 1985) — украинский спортсмен-тяжелоатлет и тренер (пауэрлифтинг); Мастер спорта Украины международного класса, Заслуженный мастер спорта Украины (2008).

Биография 
Родился 11 мая 1985 года (по другим данным в 1981 году) в городе Красный Лиман (ныне — Лиман) Донецкой области Украинской ССР в семье Алексея Алексеевича и Любови Александровны Рокочих.

Заниматься тяжёлой атлетикой начал под руководством Виктора Щепотько. Затем тренировался у своего отца — Алексея и его брата — Евгения. Также некоторое время тренировался у Ивана Збандута.

В 2002 году окончил Харьковскую государственную академию физической культуры. Продолжая карьеру спортсмена, с 2009 года Алексей Рокочий работает тренером-преподавателем по пауэрлифтингу в детско-юношеской спортивной школе города Лиман.

Спортивные достижения 
За карьеру спортсмена установил два рекорда Европы среди взрослых, два рекорда мира и Европы среди юниоров и более 30 рекордов Украины среди взрослых.
 Бронзовый призёр Чемпионата Европы среди юниоров 1998 года.
 Чемпион мира 1999 года по пауэрлифтингу среди юниоров.
 Чемпион мира 2001 года по пауэрлифтингу среди юниоров.
 Чемпион мира 2002 года и серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 2002 года.
 Чемпион Европы по пауэрлифтингу 2003 среди юниоров.
 Чемпион мира 2008 года.
 В мае 2012 года в Мариуполе на чемпионате Европы получил три золотые медали — в приседании (405 кг), становой тяге (362,5 кг) и сумме троеборья (1042,5 кг).
 Чемпион мира 2013 года.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
 Чемпион Европы 2016 року и бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года.
 Победитель X Всемирных игр 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Донецкий богатырь побил мировой рекорд, подняв больше тонны
 Надії Донеччини на Всесвітніх іграх — 2017: Олексій Рокочий
 Визначено кращих спортсменів та тренерів Донецької області в липні 2017 року
 Неолімпійські види спорту — Гордість Донбасу

Тяжелоатлеты Украины
Выпускники Харьковской государственной академии физической культуры